Batka István

 Batka István (1896–1971) orvos, reumatológus; az építészmérnök apja
 Batka István (1927–1980) építészmérnök; az orvos fia